The Tiger's Claw – cortometraggio del 1916 diretto da Robert Ellis
The Tiger's Claw – film del 1923 diretto da Joseph Henabery